Шелковская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи, СССР и Российской Федерации:

Существующие
 Шелковская волость — в Псковской области

 Упразднённые
 Шелковская волость — в составе Московской губернии

См. также 
 Щёлковская волость